Belägringen av Riga kan avse:

 Belägringen av Riga (1621)
 Belägringen av Riga (1656)
 Belägringen av Riga (1700)
 Belägringen av Riga (1710)